Grooth ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Christoph Grooth  (1716–1749), deutscher Maler und Porträtist
 Johann Friedrich Grooth  (1717–1801), deutscher Maler und Tiermaler